Bosznia-Hercegovina
Dubravica falu Čapljina községben, Hercegovac-Neretva kantonban
Dubravica falu Neum községben, Hercegovac-Neretva kantonban
Dubravica falu Vitez községben, a Közép-Boszniai kantonban
Dubravica falu Zavidovići községben, Zenica-Doboj kantonban

Horvátország
Dubravica falu és község Zágráb megyében
Dubravica falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Dubravica falu Metković községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Dubravica Desinićka falu Desinić községben, Krapina-Zagorje megyében

Szerbia
Dubravica falu Pozsarevác községben, a Branicsevói körzetben

Szlovákia
Dubravica (szlovákul Dúbravica) falu a Besztercebányai kerületben, a Besztercebányai járásban.